Барика́дна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Барикадна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Барикадна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Барикадна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Барикадна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Барикадна вулиця — вулиця в місті Харків.

Барикадна вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Барикадна вулиця — вулиця в місті Єкатеринбург.
 Барикадна вулиця — вулиця в місті Москва.
 Барикадна вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Вулиці